Бершадський Віктор Арнольдович (1916—1972) — російськомовний поет, прозаїк — документаліст.
 Бершадський Григорій Соломонович (1895—1963) — радянський  графік, живописець.
 Бершадський Лазар Ісакович (1937—1992) — матеріалознавець. 
 Бершадський Сергій Олександрович (1850—1896) — історик права та правознавець.
 Бершадський Юлій Рафаїлович (1869—1956) — український художник єврейського походження, майстер портрету, пейзажу.